Avaro – chi dimostra avarizia

Persone
 Vanesa Avaro (1972) – ex cestista argentina naturalizzata

Popoli
 Àvaro – pertinente gli Àvari, popolo nomade, probabilmente di origine mongola, che ebbe un notevole ruolo nella storia europea tra VI e IX secolo
 Àvaro –  pertinente gli Àvari, gruppo etnico maggioritario nel Daghestan, nel Caucaso
 Àvaro – lingua degli Àvari del Caucaso

Altro
 Monte Avaro – montagna della Alpi Orobie, in Val Brembana (provincia di Bergamo)
 L'avaro – commedia di Molière
 L'avaro – commedia di Carlo Goldoni 
 Maiza Avaro – personaggio immaginario della serie animata Baccano!
 Avaro – membro della popolazione immaginaria di elfi nell'universo immaginario di John R. Tolkien

Pagine correlate 
 Avari (disambigua)
 Khanato Avaro